Valsad (district), een district van de Indiase staat Gujarat
 Valsad (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Valsad